Die DDR-Nachwuchsoberliga 1977/78 war die 2. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Vereine, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Da in der Oberliga-Saison 1977/78 die 1. Herrenmannschaften vom FC Vorwärts Frankfurt und der BSG Wismut Gera abgestiegen waren, galten somit – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – auch die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Nachwuchsoberliga als Absteiger. Die Saison begann am 13. August 1977 und endete am 3. Juni 1978.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1977/78

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1977/78
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball